BCRD steht für:
 Bear City Roller Derby, Roller-Derby-Verein aus Berlin
 Budget Civil de Recherche et de Développement, französischer staatlicher Haushaltsposten

Abkürzung